Pibulsonggram ist der Familienname folgender Personen:

 Nitya Pibulsonggram (1941–2014), thailändischer Diplomat und Politiker, Außenminister 2006–2008
 Plaek Phibunsongkhram (1897–1964), thailändischer Offizier und Politiker, Ministerpräsident 1938–1944 und 1948–1957